Galliano steht für: 

 Galliano, italienischer Kräuter- und Gewürzlikör 
 ein Ortsteil der Stadt Cantù, Provinz Como, Italien 
 Galliano (Band), britische Acid-Jazz-Band 
 Galliano (Louisiana), Census-designated place im Lafourche Parish, Louisiana
 (121022) Galliano, Asteroid

Galliano ist der Familienname folgender Personen: 

 Craig Galliano (* 2002), gibraltarischer Dart- und Fußballspieler
 John Galliano (* 1960), britischer Modedesigner
 Richard Galliano (* 1950), französischer Jazzmusiker und Komponist

Siehe auch:

 Galiano